Le mot scriptorium (au pluriel, des scriptoria) vient du verbe latin scribere qui signifie « écrire » ou « celui qui écrit ». 

 Ce nom désigne l'atelier dans lequel les moines copistes réalisaient des copies manuscrites, avant la réinvention de l'imprimerie en Occident. De nos jours, le scriptorium désigne par extension une salle consacrée aux travaux d'écriture.

Scriptorium est aussi le nom d'une revue internationale des études relatives aux manuscrits médiévaux. Fondée en 1946 par Camille Gaspar, Frédéric Lyna et François Masai, c'est une publication semestrielle multilingue qui traite essentiellement de codicologie et de la bibliographie afférente aux manuscrits médiévaux d'Europe.

 Le Scriptorium de Toulouse est le nom donné à l'atelier d'Art graphique de l'École supérieure des beaux-arts de Toulouse de 1968 à 1986, puis établissement indépendant de 1987 à 2005, consacré à la création calligraphique et typographique.
 Scriptorium est le nom d'une bibliothèque numérique mise en place par la Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne. Cette bibliothèque numérique propose les archives de la presse du canton de Vaud.

Notes et références 

it:Centro scrittorio